Ункасти́льо (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 230,6 км². Население — 781 человек (на 2010 год). Расстояние — 115 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Морлаас (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 La Lonjeta «Asociación Cultural de Uncastillo»
 Imágenes del castillo de Uncastillo

Муниципалитеты Сарагосы